«Newport News Shipbuilding» (Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг; полное название Northrop Grumman Shipbuilding Newport News — американская верфь, расположенная в городе Ньюпорт-Ньюс (шт. Виргиния).
 
Является подразделением Huntington Ingalls Industries. Является крупнейшей частной верфью в США. Одна из двух верфей (наряду с Electric Boat корпорации General Dynamics), производящих и ремонтирующих все типы атомных подводных лодок, и единственная верфь, способная строить атомные авианосцы. Верфи принадлежит крупнейший в западном полушарии козловой кран грузоподъёмностью 1050 т и крупнейший в западном полушарии 600-метровый док. Верфь сотрудничает с расположенной рядом верфью Norfolk Naval Shipyard в Портсмуте. С момента своего создания компания построила 264 военно-морских корабля и 543 торговых судна.

История 
В начале 1870 годов известный промышленник Коллис Хантингтон (1821—1900) финансировал окончание строительства железной дороги Чесапик — Огайо (Chesapeake and Ohio Railroad, C&O) из Ричмонда к берегам реки Огайо. Дорога была построена в целях развития предпринимательства, однако вскоре стала основным каналом поставки битуминозного угля с ранее отрезанных от побережья месторождений в бассейнах рек Нью-Ривер (New River) и Канавха-Ривер (Kanawha River) в штате Западная Виргиния. В 1881 году ветка дороги Чесапик — Огайо была проложена по п-ову Вирджиния до нового угольного терминала Хэмптон-Роудз (Hampton Roads), расположенного недалеко от независимой коммуны на мысе Ньюпорт-Ньюс (Newport News Point).

Строительство железной дороги в эти места было первой частью планов Хантингтона по развитию Виргинии. В 1886 году оп построил верфь Newport News Shipbuilding and Drydock Company для ремонта кораблей, прибывающих к угольному терминалу. В 1891 году верфь построила своё первое судно, буксир «Дороти» (Dorothy). К 1897 году «Ньюпорт-Ньюс» построила три больших корабля для ВМС США: канонерские лодки «Нэшвилл» (Nashville), «Уилмингтон» (Wilmington) и «Хелена» (Helena).

После смерти Хантингтона в 1900 году, большая часть наследства досталась его племяннику Генри Хантингтону (Henry E. Huntington), который продолжил дело основателя компании.

В 1906 году, с появлением «Дредноута», началась гонка морских вооружений. В период 1907—1923 годы «Ньюпорт-Ньюс» построил 6 из 23 дредноутов ВМФ США — «Делавэр», «Техас», «Пенсильвания», «Миссисипи», «Мэриленд» и «Западная Виргиния». Все эти корабли, кроме первого, участвовали во Второй мировой войне.

В 1907 году «Большой белый флот», состоявший из американских линкоров, отправился в кругосветное путешествие. 7 из 16 входивших в него линкоров были построены на «Ньюпорт-Ньюс». В 1914 году «Ньюпорт-Ньюс» построила для Mallory Steamship Company пассажирский пароход «Медина» (). В настоящее время это судно находится в строю под именем «Дулос» (MV Doulos и является самым старым действующим океанским лайнером в мире.

Судьба верфи всегда была тесно переплетена с судьбой общины Ньюпорт-Ньюс. Уолтер Пост (Walter A. Post), президент компании с 9 марта 1911 года по 12 февраля 1912 года, который прибыл в Виргинию как строитель терминалов дороги Чесапик — Огайо, в 1896 году стал первым мэром Ньюпорт-Ньюс, когда он приобрёл статус независимого города. 14 марта 1914 года пост президента занял молодой уроженец Нью-Йорка Альберт Хопкинс Albert L. Hopkins. Он погиб на борту теплохода «Лузитания», торпедированного немецкой подводной лодкой у побережья Ирландии. Вместе с ним погибли ещё 127 американцев, а помощнику Хопкинса Фреду Гантлетту (Fred Gauntlett) удалось спастись. Гомер Фергюсон (Homer Lenoir Ferguson) был президентом компании после гибели Хопкинса (июль 1914 — 31 июля 1946 года). Он провёл компанию через Первую и Вторую мировые войны, стал руководители общины Ньюпорт-Ньюс и вместе с Арчером Хантингтоном, основателем Морского музея.

К северо-западу от верфи расположен город Хилтон-Виллэдж (Hilton Village), построенный в 1918 году правительством для размещения рабочих. В 1922 году Генри Хантингтон выкупил дома у федеральных властей и содействовал приобретению их персоналом верфи. Три улицы в Хилтон-Виллэдж названы в честь Поста, Хопкинса и Фергюсона.

Трагедия «Лузитании» стала одним из поводов для вступления США в Первую мировую войну. В период с 1918 по 1920 год на верфи «Ньюпорт Ньюс» были построены  а после войны началось строительство авианосцев. «Рейнджер» был построен в 1934 году, далее последовали «Йорктаун» и «Энтерпрайз».

К 1940 году верфь получила заказы ещё на 7 авианосцев и 4 крейсера. Во время второй мировой войны здесь строились корабли в рамках правительственной программы ускоренного строительства кораблей (Emergency Shipbuilding Program). К концу 1941 года было построено  включая  судов типа «Либерти». За отличие в производстве оборонной продукции, ВМФ США присвоил верфи знак «Е» («E» pennant).

В послевоенные годы верфь построила знаменитый пассажирский лайнер «Юнайтед Стейтс», установивший не превзойдённый по сей день рекорд скорости трансатлантического плавания. В 1954 году «Ньюпорт-Ньюс» совместно с «Вестингауз» (Westinghouse Electric Corporation) и ВМФ США разработала и построила прототип ядерного реактора для двигательной установки авианосца. В 1959 году верфь построила свою первую многоцелевую атомную подводную лодку «Шарк» типа «Скипджек» и первую подводную лодку с баллистическими ракетами «Роберт Ли» типа «Джордж Вашингтон». В 1960 году на воду был спущен первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз».

В 1970-х годах верфь построила два самых крупных из когда-либо построенных в западном полушарии танкера и три самых крупных построенных в США газовоза дедвейтом по 390 000 т. Совместно с «Вестингауз» компания разработала ядерный реактор для плавучих электростанций.

В 1980-х годах «Ньюпорт Ньюс» производила продукцию для военно-морского флота, включая авианосцы типа «Нимиц» и многоцелевые подводные лодки типа «Лос-Анджелес».

Слияния и поглощения 

В 1968 году произошло слияние компаний «Ньюпорт Ньюс» и «Теннеко». В 1996 году «Теннеко» выделило «Ньюпорт Ньюс» в независимую компанию под названием «Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг» (Newport News Shipbuilding).

7 ноября 2001 года было достигнуто соглашение о приобретении «Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг» компанией «Нортроп-Грумман» за 2,6 млрд долл. В результате возникла компания «Нортроп-Грумман Ньюпорт Ньюс» (Northrop Grumman Newport News) стоимостью 4 млрд долл.

28 января 2008 года «Нортроп-Грумман» объединила два своих кораблестроительных подразделения «Northrop Grumman Newport News» и «Northrop Grumman Ship Systems» в единый сектор под названием «Нортроп-Грумман Шипбилдинг» (Northrop Grumman Shipbuilding).

Современность 
Основные мощности компании расположены в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) на принадлежащих компании 220 гектарах земли, в устье реки Джеймс Ривер. Среди сооружений семь сухих доков, плавучий сухой док, семь причалов для достройки кораблей, завод по изготовлению судовых секций. Сухой док № 12, длиной 662 метра, является крупнейшим в западном полушарии. Док обслуживается 900 тонными козловыми кранами, работающими в зоне сухого дока и рабочей площадки.

На сегодняшний момент в доках компании ведётся постройка атомных авианосцев типа Nimitz. По настоянию ВМС США, строительство подводных лодок типа «Вирджиния» ведётся Ньюпорт Ньюс совместно с Electric Boat. Окончательная сборка, испытания и оснащение, будут производиться поочередно на двух верфях. В рамках соглашения Electric Boat выступает в качестве главного подрядчика и ведущего разработчика.

В ноябре 2020 года Министерство обороны США заключило контракт с американскои судостроительнои компаниеи Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг на сумму более 280 млн

Корабли построенные компанией

Авианосцы

Линкоры 
 «Вирджиния», линкор, 1904, головной корабль серии.
 «Техас», линкор типа «Нью-Йорк», 1912, в настоящее время корабль-музей.

Крейсера 
 Атомные ракетные крейсера типа «Вирджиния»

АПЛ 
 «Шарк», многоцелевая АПЛ, 1959, первая атомная подводная лодка компании

 Атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес»

 Атомные подводные лодки типа «Вирджиния»

Прочее 
 «Дороти» (Dorothy), буксир, 1891, первое построенное судно, в настоящее время экспонируется на территории верфи.
 «Джорджия», нефтяной танкер, 1908.
 «Медина», океанский лайнер, 1914, в настоящее время в строю под названием «Дулос», самое старый действующий океанский лайнер в мире.
 Эсминцы типа «Викерс» («Ламбертон»; «Рэдфорд»; «Монтгомери»; «Бриз»; «Гэмбл»; «Рэмсей»), 1918.
 Транспорты типа «Либерти»
 «Юнайтед Стейтс», обладатель рекорда скорости трансатлантического перехода
 «Эмпайр Стейт VI», учебное судно для нью-йоркского морского колледжа

Цитата 
«We shall build good ships here. At a profit — if we can. At a loss — if we must. But always good ships».
 Collis Potter Huntington

«Мы должны строить здесь хорошие корабли. С выгодой — если можем. С убытком — если должны. Но всегда хорошие корабли».
 Коллис Поттер Хантингтон

См. также 
 Northrop Grumman
 Huntington Ingalls Industries
 Список судостроительных предприятий США

Примечания

Ссылки 
 
 сайт Northrop Grumman Shipbuilding Newport News
 описание Newport News Shipbuilding на сайте globalsecurity.org

Компании США
Судостроительные предприятия США
Northrop Grumman